Франк Мозер (; родился 23 сентября 1976 года в Баден-Бадене, ФРГ) — немецкий профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Франк в теннисе с шести лет. В конце 1990-х годов немец успешно учился и играл в теннис в NCAA, выступая за университет Южной Флориды и университет Содружества Виргинии, достигнув статуса пятой ракетки местного одиночного рейтинга и второй — местной парной классификации.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в парном разряде 
 2013 — 97
 2012 — 67
 2011 — 76
 2010 — 114
 2009 — 108
 2008 — 93
 2007 — 141
 2006 — 138
 2005 — 284
 2004 — 173
 2003 — 358
 2002 — 306
 2001 — 341
 2000 — 788
 1999 — 868
 1998 — 627
 1997 — 1 130

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров ATP в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (61)

Победы (24)

Поражения (37)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 

Теннисисты Германии